L'edizione 1975 del torneo segna 2 importanti novità nella storia della manifestazione: per la prima volta viene introdotta la sessione notturna giocata con le luci artificiali e soprattutto a Forest Hills viene cambiata la superficie, dalla tradizionale erba si passa alla terra verde conosciuta anche come har-tru. Questo tipo di superficie voleva essere un compromesso tra la veloce erba e la lenta terra rossa del Roland Garros. La sua permanenza al West Side Tennis Club, impianto che ospita il torneo dal 1915, durerà solo 3 anni.

Lo spagnolo Manuel Orantes, sostenuto da un inusuale tifo a favore di un giocatore non americano, ha battuto in finale Jimmy Connors per 6-4 6-3 6-3 aggiudicando il primo e unico torneo del Grande Slam della carriera. Orantes ha vinto una borsa di $ per questa vittoria.. Orantes prima di approdare in finale aveva battuto in semifinale lo specialista della terra rossa Guillermo Vilas rimontando da uno svantaggio di 2 set a 1 nel quarto e un gap di 0-5 salvando 3 match point nel sesto gioco e altri 2 nel settimo.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

US Open 1975